Stanisław Janowicz Kieżgajło (zm. 1527) – hetman wielki litewski, kasztelan wileński, starosta generalny żmudzki
 Stanisław Stanisławowicz Kieżgajło (zm. 1532) – kasztelan trocki
 Stanisław Mikołajewicz Kieżgajło (zm. 1555) – stolnik wielki litewski, starosta raduński